Denne liste over fredede bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune viser alle fredede bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Lyngby-Tårbæk Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments